Kékes of Kékestető, een berg in Hongarije
Kékestető (plaats), een plaats op deze berg